« Vacherin » est le nom de .
 Le vacherin est un gâteau à base de meringue.